Nositelem příjmení Pachta (v přechýlené formě Pachtová) může být:

 některý z příslušníků šlechtického rodu Pachtů z Rájova (též Pachta von Rayhofen)
 Jan Pachta (1906–1977) – český historik a archivář
Josef Pachta (1846–1917) – doktor teologie, ceremoniář kardinála Schwarzenberga, profesor dogmatiky na pražské univerzitě
 Ladislav Pachta (1928–2015) – český matematik a pedagog

Podobná slova:

 Pachet – egyptská bohyně války
 pacht – pojem z oblasti občanského práva